Die Primeira Liga 2017/18 war die 84. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 6. August 2017 und endete am 13. Mai 2018.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto 

 Miguel Layún (7/-), Galeno (2/-) und André Pereira (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2017/18